Becker (motorfiets)
Becker (Minnesota)
Becker (televisieserie), Amerikaanse komedieserie met in de hoofdrol Ted Danson
Spierdystrofie van Becker, een erfelijke spierziekte bij jongens
Ziekte van Becker, zeldzame erfelijke spieraandoening

Personen genaamd Becker
Andreas Becker (1970), een Duits hockeyer
Benjamin Becker (1981), een Duits tennisser
Bente Becker (1985), een Nederlands politica
Björn Becker (1981), een Nederlands voetballer
Boris Becker (1967), een Duits tennisser
Bowen Becker (1997), een Amerikaans zwemmer
Edmund Becker (1956), een Duits voetballer
Jérôme Becker (1850-1912), verkenner van Congo, artillerie luitenant.
Léon Becker (1826-1909), Belgisch schilder en arachnoloog
Sheraldo Becker (1995), een Nederlands voetballer

Personen genaamd de Becker
 Alphonse de Becker (1826-1895), advocaat, volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven
 Theophiel de Becker (1829-1908), arts, burgemeester van Aarschot
 Emile de Becker (1830-1879) Belgisch advocaat en volksvertegenwoordiger.
 Jules de Becker (1857-1936), professor theologie aan de Katholike Universiteit van Leuven (1889-1928)
 Auguste baron, de Becker-Remy (1862-1930), senator, voorzitter-afgevaardigd bestuurder van de Remy fabrieken

Referenties en Nota's